Eels steht für:
 die amerikanische Rockband Eels

EELS ist die Abkürzung für:
 Elektronenenergieverlustspektroskopie

Siehe auch
Eells

EELS